

Савина — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Савина — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Савина — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область

ru:Савина